Верхоя́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Верхоянская улица — улица в посёлке Сухая Река Авиастроительного района Казани.
 Верхоянская улица — улица в Москве.
 Верхоянская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Верхоянская улица — улица в Днепре.
 Верхоянская улица — улица в Донецке.